Andrei Abramow (russ. Андрей Абрамов) ist der Name folgender Personen:

* Andrei Wassiljewitsch Abramow (1935–1994), russisch-sowjetischer Boxer
 Andrei Wiktorowitsch Abramow (* 1984), russischer Bogenschütze